Эрнст Генрих (Хайнрих) Карл фон Дехен (; ,  — , ) — немецкий , , инженер, , .

Биография 
В 1818—1819 годах слушал лекции в Берлинской горной академии. Работал и стажировался на угольных шахтах, до 1822 года занимался горным делом в Бохуме и Эссене. Был горным асессором в Министерстве горного дела в Берлине.

Совершил поездку в Англию и Шотландию. В 1828 году назначен асессором горного дела в Бонне, позже — советник министерства.

С 1834 года — экстраординарный профессор горного дела в университете Берлина. С 1841 года руководил горным управлением в Бонне.

В 1860—1864 годах — главный чиновник горного дела в Бонне.

С 1847 года и до своей смерти был председателем Ассоциации естествознания Рейнской области и Вестфалии в Бонне. Член Общества немецких натуралистов и врачей, почётный член Общества естествознания в Вюртемберге. Почётный член Прусской академии наук. В 1854 году стал членом Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина».

Научная деятельность 
Занимался исследованиями залежей полезных ископаемых в Рейнской области и Вестфалии. В 1880 году построил ряд новых водопроводных систем, в том числе в городе Ахен.

Создатель ряда геогностических карт Германии, Англии, Франции и прилегающих стран (1839), детальных карт Рейнской области и карт полезных ископаемых.

Издал «Геологические карты» (1855—1865, 2 издание — 1883) в 34 листах. Автор научных трудов по результатам своих исследований.

В 1852 году первым описал лёсс в Зибенгебирге.

Память 
 Его именем назван лунный кратер Дехен.
 Почётный гражданин города Ахен (1880).
 В Кёнигсвинтере установлен памятник Генриху фон Дехену
 В Бонне его именем названа улица «Dechenstraße», а в Кильбурге — туннель.
 В его честь назван минерал Vondechenit и несколько видов полезных ископаемых.

Библиография

Избранные публикации 
 Geognostische Umrisse der Rheinlande (1825);
 Geognostische Karte der Rheinlande (1825);
 Geognostische Übersichtskarte von Deutschland, England, Frankreich und den Nachbarländern (1839, 1869);
 Sammlung der Höhenmessungen in der Rheinprovinz (1852);
 Geognostische Führer in das Siebengebirge (1852, 1861);
 Die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten im Deutschen Reich (1873).

Примечания

Ссылки 
 Биография

Члены Леопольдины
Члены Прусской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Почётные граждане Ахена
Профессора Берлинского университета
Тайные советники
Персоналии:Горное дело
Члены-корреспонденты Французской академии наук